Die Prudential Hong Kong Tennis Open 2017 waren ein Damen-Tennisturnier in Hongkong im Rahmen der WTA Tour 2017. Das Hartplatzturnier der Kategorie International fand vom 9. bis zum 15. Oktober 2017 gleichzeitig mit den Upper Austria Ladies Linz 2017 und den Tianjin Open 2017 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Caroline Wozniacki, im Doppel waren es die Paarung Chan Hao-ching und Chan Yung-jan.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 7. bis 8. Oktober 2017 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Hongkong